90-й чемпіонат України із шахів, що проходив у Харкові з 7 по 18 грудня 2021 року за коловою системою у 9 турів.
Чемпіоном України втретє став львівський гросмейстер Андрій Волокитін.

Регламент турніру 
Категорія турніру — XIV (середній рейтинг — 2593,6).
Головний суддя турніру, суддя міжнародної категорії  — О. Г. Товчига (Київ)

Розклад змагань

Контроль часу 
 90 хвилин на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії кожному учаснику з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого. Дозволений час спізнення на партію — 15 хвилин з часу початку туру.

Критерії розподілу місць 
Місця визначалися за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або більше учасників місця визначаються (у порядку пріоритетів) за такими додатковими показниками:
 1. Результат особистої зустрічі;
 2. Кількість виграних партій;
 3. За системою коефіцієнтів Зоннеберга-Бергера;
 4. За системою Койя;
 5. Плей-офф (тільки для визначення чемпіонів та призерів)

Склад учасників 

жирним — місце в рейтингу Ело станом на грудень 2021 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумкова таблиця

Див.також 
Чемпіонат України із шахів 2021 (жінки)

Посилання 
 Чемпіонат України 2021 року на сайті федерації шахів України
 Результати турніру на chess-results.com
 Онлайн турніру на chessbomb.com

Примітки 

Шахові турніри 2021
2021 у шахах
2021 в українському спорті
Грудень 2021
Чемпіонати України із шахів